GRES São Clemente est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école  
 D2 Carnaval

 D3 Carnaval

Enredos

Références 

Sao Clemente